Hengstparade steht für:
 Hengstparade (Zuchtschau), Zuchtschau von Deckhengsten eines Gestüts
 Hengstparade (Marbach), Hengstparade des Haupt- und Landgestüts Marbach#
 Hengstparade (Warendorf), Hengstparade des Nordrhein-Westfälisches Landgestüts Warendorf
 Hengstparade in Celle, siehe Niedersächsisches Landgestüt Celle #Celler Hengstparade

Hengstparade ist der Titel folgender Filme:
 Hengstparade (Film), deutscher Fernsehfilm von 2005
 Wilsberg: Hengstparade, deutscher Fernsehkrimi von 2013